Друз е когномен в Древен Рим и може да се отнася до:

 Друз Цезар – синът на Германик, също наричан и Друз III.
 Гай Ливий Друз е консул през 147 пр.н.е..
 Юлий Цезар Друз е син на Тиберий; наричан и Друз II или Друз Младши.
 Марк Ливий Друз е името на двама политици от Римската република: баща и син
 Марк Ливий Друз Клавдиан е баща на Ливия.
 Марк Ливий Друз Либон е консул през 15 пр.н.е..
 Марк Скрибоний Либон Друз е внук на Помпей. Самоубива се.
 Нерон Клавдий Цезар Друз е пълното име на император Нерон.
 Нерон Клавдий Друз е брат на Тиберий; наричан понякогга и Друз I.
 Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик е пълното име на римския император Клавдий.

Вижте също 
 Александър Друз
 Друзи